IJzer(II)carbonaat
 IJzer(III)carbonaat